Wrecking Ball (nedbrydningskugle på engelsk) kan henvise til flere emner:

Wrecking Ball (Emmylou Harris-album) - et album fra 1995
Wrecking Ball (Bruce Springsteen-album) - et album fra 2012
Wrecking Ball (Miley Cyrus-sang) - en sang (og en single) fra 2013